Jacob Evert Wesenhagen (fotograaf), Surinaams arts en fotograaf (1862-1924)
 Jacob Evert Wesenhagen (politicus), Surinaams ambtenaar en Statenlid (ca. 1813-1875)